Аши́ров — фамилия; имеет женскую форму Аширова.

Известные носители 
 Аширов, Алимджан Масалиевич (1955—1979) — советский футболист.
 Аширов, Ахат Сенорович (род. 1970) — мастер спорта международного класса по дзюдо (1997).
 Аширов, Ашир Халлиевич — старший оператор нефтеперерабатывающего завода, Туркменская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Аширов, Ашраф Наиль оглы (род. 2001) —  азербайджанский борец вольного стиля.
 Аширов, Гурбангулы Муратгулыевич (род. 1993) — туркменский футболист.
 Аширов, Игорь Викторович (род. 1974) — российский пловец и тренер.
 Аширов, Какаджан (род. 1950) — актер театра и кино, туркменский театральный режиссёр, Народный артист Туркмении.
 Аширов, Киамиль Бекирович (1912—2001) — доктор геолого-минералогических наук.
 Аширов, Курбанназар Оманмурадович (род. 1974) — заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана (2007—2008).
 Аширов, Меиржан Жолдасбекович (род. 1992) — казахстанский борец вольного стиля.
 Аширов, Мекан Сердаргулиевич (род. 1995) — туркменский футболист.
 Аширов, Нафигулла Худчатович (род. 1954) — российский муфтий, председатель Духовного Управления мусульман Азиатской части России.
 Аширов, Сейткасим (род. 1924) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Аширов, Сергей Сенорович (род. 1965) — казахстанский дзюдоист.
 Аширов, Чары (1910—2003) — туркменский советский поэт.

Примечания